Abd-al-Latif forma part del nom de molts personatges:

 Abd al-Latif Mirza, kan timúrida de Samarcanda
 Abd-al-Latif al-Baghdadí, erudit i savi àrab

Notes